Домострой:

 Домострой — памятник русской литературы XVI века, являющийся сборником правил, советов и наставлений.
 Домострой — произведение древнегреческого писателя и историка афинского происхождения, полководца и политического деятеля Ксенофонта.